Strahlkopf kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Strahlkopf (bergstopp i Österrike, Tyrolen), Politischer Bezirk Reutte, 
 Strahlkopf (bergstopp i Österrike, Vorarlberg), Politischer Bezirk Dornbirn, 

Robotskapade Österrikeförgreningar